

Sigle 
 Oberste Heeresleitung – Direzione suprema degli eserciti (Alto comando tedesco della 1ª GM)
 Ontario Hockey League – Lega Hockey dell'Ontario
 Oud-Heverlee Leuven – Società calcistica belga